Az 1986-os wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a német Boris Becker nyerte a cseh Ivan Lendl előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Döntős)
  Mats Wilander (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Első kör)
  Boris Becker (Bajnok)
  Stefan Edberg (Harmadik kör)
  Joakim Nyström (Harmadik kör)
  Henri Leconte (Elődöntős)
  Anders Jarryd (Második kör)

  Andres Gomez (Első kör)
  Tim Mayotte (Negyeddöntős)
  Kevin Curren (Első kör)
  Brad Gilbert (Negyedik kör)
  Mikael Pernfors (Negyedik kör)
  Martin Jaite (Második kör)
  Guillermo Vilas (Első kör)
  Johan Kriek (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az tenniscorner.net honlapon

1986 a teniszben